Místní název Brenta se vyskytuje zejména v severní Itálii. Má zřejmě původ v germánském výrazu “Brint” (pramen) nebo “Brunnen” (studna). Existuje také zdrobnělý tvar Brentella. Název se může vztahovat k následujícím pojmům:

 Brenta, obec italské v provincii Varese
 Dolomiti di Brenta (Brentské Dolomity), horský pás v Tridentsku
 Brenta (řeka), řeka v Tridentsku-Horní Adiži a Benátsku
 Naviglio del Brenta, říční tok v Benátsku
 brenta, typ nůše
 brenta, italská měrná jednotka objemu (vína)
 Mario Brenta, italský režisér
 Canale di Brenta, udolí v Provincii Vicenza
 Brenta Vecchia di Mestre, kanál spojující kdysi střed Mestre (z Marzenego) po Malcontenta (až k řece Brenta)
 Brenta, stanice linky M3 (žlutá) milánského metra